Die Saison 2009/10 war die zehnte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in vier nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen aufgeteilt, die jeweils sechs Teilnehmer hatten. Jede Mannschaft absolvierte in der Hauptrunde jeweils 20 Spiele. Die Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für die Finalrunde, deren beide bestplatzierten Mannschaften sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3 der Hauptrundengruppen mussten zunächst in einer Qualifikationsrunde um die Teilnahme an der Finalrunde antreten. Die übrigen Mannschaften der vier Hauptrunden-Gruppen mussten in der Abstiegsrunde und je nachdem Relegation um den Klassenerhalt antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Qualifikation für die Finalrunde 
 JHT Kalajoki – Waasa Red Ducks 1:2 (3:1, 3:4, 7:8)
 S-Kiekko – Raahe-Kiekko 0:2 (0:2, 4:5)
 VG-62 Naantali – Hunters Porvoo 2:0 (7:3, 6:2)
 Titaanit Kotka – HC KeskiU Kerava 0:2 (5:7, 2:3 n. V.)

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Relegation

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Entscheidungsspiel um den ersten Platz: HC Kuusankoski – KeuPa HT Keuruu 6:4

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2009/10